Зализничное (с  — Железнодорожное) — название населённых пунктов на Украине:

 Зализничное — посёлок городского типа в Казатинском районе Винницкой области.
 Зализничное — исторический район города Кривой Рог, бывший посёлок городского типа в Криворожском городском совете Днепропетровской области.
 Зализничное (до 2016 года — Брагиновка) — посёлок городского типа в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Зализничное — посёлок городского типа в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Зализничное — село в Ольшанском районе Кировоградской области.
 Зализничное — село в Болградском районе Одесской области.
 Зализничное — село в Великомихайловском районе Одесской области.
 Зализничное — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Зализничное — посёлок в Конотопском районе Сумской области.
 Зализничное — посёлок в Лебединском районе Сумской области.
 Зализничное — посёлок в Чугуевском районе Харьковской области.
 Зализничное — посёлок в Геническом районе Херсонской области.

См. также